Charles Chilton ist der Name folgender Personen:

* Charles Chilton (Zoologe) (1860–1929), neuseeländischer Zoologe
 Charles Chilton (Hörfunkmoderator) (1917–2013), britischer Hörfunkmoderator, -autor und -produzent